Valentinovo je lahko:
 valentinovo, praznik
 Valentinovo, Pregrada (Hrvaška)